Markiza Angelika – powieść Anne i Serge’a Golonów
 Markiza Angelika – francuski film z 1964 roku
 Markiza Angelika – francusko-niemiecki film z 2013 roku